Bialystock steht für

 die belarussische Stadt Białystok
 davon abgeleitet der Asteroid (19981) Bialystock